Serie B i fotboll 1987/1988 innebar att Bologna, Lecce, Lazio och Atalanta gick till Serie A.

Slutställning

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter

1987 i Italien
1988 i Italien
Fotbollssäsongen 1987/1988
1987/1988